

Carriera 
Elizabeth Halbauer ha vinto 6 titoli in singolare e 1 titolo in doppio nel circuito ITF in carriera. Il 30 gennaio 2017 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 260; il 17 giugno 2017 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 263.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (6)

Sconfitte (7)

Doppio

Vittorie (1)

Sconfitte (4)

Collegamenti esterni